Сири фон Эссен (, 17 августа 1850 — 22 апреля 1912) — шведскоязычная финская дворянка и актриса.

Биография 
Сигрид фон Эссен родилась в Порвоо в 1850 г. Она была дочерью финско-шведского капитана, дворянина и землевладельца Карла Рейнхольда фон Эссена и Элизабет Шарлотты Ин де Бету.

Сигрид с детства мечтала стать актрисой, но в те времена это было не самым подходящей профессией для дворянки. Заниматься актёрской деятельностью ей запрещали как отец, так и её первый муж. И только второй муж, Август Стриндберг, поддержал её стремления. Она не посещала, как многие артисты, актёрскую школу Dramatens elevskola, а брала частные уроки у  и Бетти Деланд.

В начале 1877 г. она дебютировала в Королевском драматическом театре в роли Камиллы в A Theatre Play по Л. Лерою и роли Джейн в «Джейн Эйр» по Шарлотте Бирх-Пфейфер. Её успех был довольно умеренным, но её приняли актрисой в Драматический театр, где она проработала до 1881 г. В дальнейшем с 1882 по 1893 гг. она работала в Шведском театре в Гельсингфорсе. Она также была режиссёром в экспериментальном театре, основанном Стриндбергом в Копенгагене в 1889 г. Здесь она играла в пьесах Стриндберга: Юлию в «Фрёкен Юлия» и Мадам X в Den starkare. Театр был распущен из-за финансовых проблем. Критики отмечали, что Сири обладала грацией, естественностью образов и грамотностью суждений, но её выступлениям не хватало энергии и силы голоса.

С 1894 г. Сири в Гельсингфорсе давала частные уроки актёрского мастерства, одной из ее учениц была Марта Хедман.

В целом театральные критики положительно отзывались о её грации и естественности сыгранных персонажей, но отмечали, что её выступлениям не хватало энергии и страсти и слабость голоса. Август Стриндберг специально для неё написал несколько пьес, которые учитывали её особенности.

С 1877 г. Сири писала статьи для газет и переводила пьесы. Она была журналисткой для газеты Morgenbladet в Гельсингфорсе (1876 г.) и Копенгагене (1881 г.). После переезда в Финляндию в 1893 г. она продолжала переводческую работу. Она также выступала с концертами.

Личная жизнь 
В 1872 г. Сири вышла замуж за барона Карла Густава Врангеля аф Саусс, родила от него дочь Сигрид, но развелась с ним в 1876 г., поскольку он негативно относился к её желанию сделать карьеру актрисы и вдобавок изменял ей.

В 1877 г. она вступила в брак во второй раз за Августа Стриндберга. Этот брак считался мезальянсом. В этом браке родились четверо детей: Керстин (умерла через два дня после рождения), Карин, Грета и Ганс. В 1891 г. распался и этот брак, поскольку Август Стриндберг заподозрил Сири в лесбийской любовной связи с её подругой Мари Давид.

Примечания

Литература 
 Födelse- och dopbok, Jakob och Johannes CIa:22 (1845—1856) Bild 159 / sid 243 (AID: v86375.b159.s243, NAD: SE/SSA/0008)
 Smirnoff, Karin: Strindbergs första hustru. 1926. (Faksimilutgåva 1977.)
 Norrman, David: Strindbergs skilsmässa från Siri von Essen. 1953.
 Dahlbäck, Maj: Siri von Essen i verkligheten. 1989.
 Robinson, Michael, ed. The Cambridge Companion to August Strindberg. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 Schluessner, Ellie, transl; Strindberg, August (1912). The Confession of a Fool.London: Stephen Swift.

Ссылки 
 https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=15517

Актрисы театра Финляндии
Актрисы театра Швеции
Дворянство Финляндии